Torrent de l'Ofre pot fer referència a dos torrents de Mallorca:
 El Torrent de Binimorat, que neix al Coll de l'Ofre i desemboca a l'embassament de Cúber
 La part més alta del Barranc de Biniaraix, del pla de l'Ofre a la confluència amb el torrent de la Font del Verger